Michał Stanisław Kamieński (1688–ok. 1770) – generał lejtnant wojsk koronnych, podczaszy halicki, starosta borecki
 Michał Ignacy Kamieński (1758-1815) – generał Wojska Polskiego, uczestnik powstania kościuszkowskiego i wojen napoleońskich 
 Henryk Michał Kamieński (1813-1866) – polski ekonomista, filozof, publicysta, teoretyk ruchu rewolucyjno-demokratycznego, syn generała Henryka Ignacego.
 Michał Kamieński (1879-1973) – polski astronom
 Michał Kamieński (1893-1944) – zawodowy wojskowy, artysta